Трессе́рв () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 85 км на схід від Ліона, 12 км на північ від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1318 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3155,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Трессерв на сайті французького Національного інституту географії
 Трессерв на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трессерв на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трессерв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трессерв на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя